Hüttendorf bezeichnet

 Hüttendorf, Bautyp einer Siedlung

Hüttendorf ist der Name folgender Orte:
 Hüttendorf (Erlangen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Erlangen, Bayern
 Hüttendorf (Worpswede), Ortsteil der Gemeinde Worpswede, Niedersachsen
 Hüttendorf (Gemeinde Bad Bleiberg), Ortschaft der Gemeinde Bad Bleiberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Hüttendorf (Gemeinde Mistelbach), Katastralgemeinde von Mistelbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Hüttendorf, deutscher Name von Wyzwolenia, Kolonie von Hüttenleuten in der polnischen Stadt Ozimek, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Hüttendorf, deutscher Name des Ortsteils Hutě (Liberk) der Gemeinde Liberk, Královéhradecký kraj, Tschechien
 Hüttendorf, deutscher Name der Gemeinde Huttendorf, Unterelsass, Frankreich
Siehe auch:
 Oberneuhüttendorf